Тереховка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Череповского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

География 
Расположена в юго-западной части области в 9 км к северо-востоку от Хиславичей, на левом берегу реки Сож.

По данным справочников 1981, 1993 годов входила в Череповский сельсовет Хиславичского района.

Между деревнями Тростянка и Тереховка находилась ныне исчезнувшее селение Хотимля.

Население

Транспорт 
Тереховка находится в 23 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, в 25 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района